Ламна

 Ламна (Lamna nasus) — вид рода Lamna семейства сельдевых акул.
 Ламна — река в Нижегородской области России, приток Керженца.
 Ламна — самое крупное карстовое озеро в Ивановской области.
 Ламна — деревня в Южском районе Ивановской области.

См. также 
 Ламна Большая — село в Южском районе Ивановской области.
 Ламна Малая — село в Южском районе Ивановской области.